Prasad – Guru adźapajogi
 Prasad – w hinduizmie pokarm ofiarowywany guru, bóstwu, etc.